Чемпионат России по футболу 1994 года — 3-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России.

Чемпионский титул защитил московский «Спартак». Второе место заняло московское Динамо, третье место занял московский Локомотив. Таким образом, все медали чемпионата завоевали только московские клубы; подобное было первым таким случаем в чемпионатах России.

Регламент 
В третьем чемпионате количество участников сократили ещё на два клуба, по сравнению с предыдущим годом. Таким образом их число составило 16 команд. Чемпионат проходил в одной группе по двухкруговой системе. По окончании сезона две команды, занявшие последние места, перешли в первую лигу, на их место пришли команды из первой лиги, занявшие 1 и 2 место.

Формат первой лиги тоже сменили, вместо трёх зон сделали одну группу из 22 команд.

Участники 

 «Динамо» к серебряным медалям чемпионата привёл Константин Бесков, возглавивший в этом сезоне московский клуб.
 По итогам сезона высшую лигу покинули «Динамо» (Ставрополь) и «Лада» (Тольятти). На их место пришли победитель первой лиги «Черноморец» (Новороссийск) и занявший второе место «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону)

Турнирная таблица

Результаты матчей 

* В матче 23-го тура «Текстильщик» — «КАМАЗ» на последних минутах матча при счёте 0:0 в ворота КАМАЗа был назначен пенальти, который был реализован. Игрок «КАМАЗа» Р.Евдокимов за неспортивное поведение был удалён с поля, но отказался покидать игру, в связи с чем матч был остановлен. В итоге «КАМАЗу» было засчитано техническое поражение со счётом 0:3 (-:+), а Евдокимов дисквалифицирован на 5 матчей.

Потуровая таблица

Лучшие бомбардиры

Список «33 лучших»

Вратари 
 Сергей Овчинников («Локомотив» М)
 Заур Хапов («Спартак» Вл)
 Валерий Шанталосов («Локомотив» НН)

Защитники 
 Рамиз Мамедов, Юрий Никифоров, Виктор Онопко, Дмитрий Хлестов (все — «Спартак» М)
 Алексей Арифуллин («Локомотив»), Владимир Геращенко («Ротор»), Рашид Рахимов («Спартак» М), Андрей Афанасьев («Торпедо»)
 Сергей Некрасов («Динамо» М), Игорь Чугайнов («Локомотив» М), Юрий Ковтун («Динамо» М), Владислав Тернавский («Спартак» М)

Полузащитники 
 Омари Тетрадзе («Динамо» М), Илья Цымбаларь («Спартак» М), Владислав Радимов (ЦСКА), Андрей Пятницкий («Спартак» М)
 Валерий Карпин («Спартак» М), Евгений Харлачев («Локомотив» М), Игорь Добровольский («Динамо» М), Алексей Косолапов («Локомотив» М)
 Мирджалол Касымов («Спартак» Вл), Евгений Смертин («Локомотив» НН), Олег Веретенников («Ротор»), Юрий Калитвинцев («Локомотив» НН)

Нападающие 
 Игорь Симутенков («Динамо» М), Владимир Бесчастных («Спартак» М)
 Олег Гарин («Локомотив» М), Дмитрий Черышев («Динамо» М)
 Николай Писарев («Спартак» М), Владимир Нидергаус («Ротор»)

Призы

Представители высшей лиги на чемпионате мира

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте rsssf.com
 Статистика чемпионата на сайте WildStat.ru

Чемпионат России по футболу 1994